Corbeil kan syfta på flera franska kommuner:

 Corbeil, Marne – en kommun i departementet Marne i regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike
 Corbeil-Cerf – en kommun i departementet Oise i regionen Picardie i norra Frankrike
 Corbeil-Essonnes – en kommun i departementet Essonne i regionen Île-de-France i norra Frankrike